Название «Варшавское восстание» может относиться к следующим событиям, проходившим в Варшаве:

 Варшавское восстание 1794 года — эпизод восстания Костюшко;
 Варшавское восстание 1830 года;
 Восстание в Варшавском гетто 1943 года;
 Варшавское восстание 1944 года.

См. также 
 Польское восстание